Hoyer pode significar:

 Steny (Hamilton) Hoyer (* 1939), um político dos Estados Unidos
 John Hoyer Updike (1932, Shillington — 2009, Beverly)

Høyer 
 Poul-Erik Høyer Larsen

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões